Кингсбридж-роуд:

 Кингсбридж-роуд — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Jerome Avenue Line
 Кингсбридж-роуд — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Concourse Line.